Fuwa steht für:

 Fuwa, die Maskottchen der Olympischen Spiele 2008 in Peking

Fuwa ist der Familienname folgender Personen:

 Sei Fuwa, japanischen Fußballspieler
 Seira Fuwa (* 2003), japanische Langstreckenläuferin
 Tetsuzō Fuwa (* 1930), japanischer Politiker